N26 peut faire référence à :
 N26, une banque mobile allemande ;
 Rein scléreux, sans précision (Atrophie rénale, Sclérose rénale), d’après la Classification internationale des maladies ;
 , diverses routes dans le monde ;
 SS-N-26 Yakhont, un missile balistique russe.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres